Рахманберды́ Сулейманович Алиха́нов (; 19 января 1986 — 29 декабря 2014, Стамбул) — туркменский футболист, вратарь. Выступал за клубы «Алтын Асыр» и МТТУ, а также сборную Туркмении.

Карьера 
С начала карьеры выступал за МТТУ. С 2009 года в национальной сборной Туркменистана, дебютировал в матче против Бутана 16 апреля 2009 года (7:0). Двукратный чемпион Туркмении, двукратный обладатель Кубка Туркмении, трёхкратный обладатель Кубка Президента Туркменистана.

Сезон 2014 начал в качестве игрока «Алтын Асыра», в первый же сезон стал чемпионом Туркменистана.

29 декабря 2014 года после неудавшейся операции скончался в одной из клиник Стамбула. 30 декабря был похоронен на родине.

Достижения

Командные 
  Сборная Туркмении
 Финалист кубка вызова АФК: 2010
  МТТУ
 Чемпион Туркменистана (2): 2006, 2009
 Серебряный призёр чемпионата Туркмении (3): 2007, 2008, 2011
 Обладатель Кубка Туркмении (2): 2006, 2011
 Обладатель Суперкубка Туркмении (2): 2005, 2009
 Финалист Кубка Туркмении: 2008
 Полуфиналист Кубка Содружества: 2010
  Алтын Асыр
 Чемпион Туркменистана: 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Едиген»
Игроки ФК «Алтын Асыр»